Weichardt ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Weichardt (1915–2011), deutscher Mediziner
 Helene Weichardt (1851–1880), deutsche Schriftstellerin
 Jürgen Weichardt (* 1933), deutscher Maler, Graphiker, Lehrer, Kunstsammler, Kunsthistoriker und Stifter
 Karl Weichardt (Carl Weichardt; 1846–1906), deutscher Architekt und Architekturmaler
 Louis Weichardt (1894–1985), südafrikanischer Politiker
 Theodor Thomas Weichardt (1755–1813), Mediziner
 Wolfgang Weichardt (1875–1943/1945), deutscher Mediziner, Allergologe und Leiter des Mainwasser-Untersuchungs-Amtes in Wiesbaden

Siehe auch:
 Weichart